O Campeonato Europeu de Clubes de Hóquei em Patins sub-15 de 2012 ou Eurockey Cup U-15 2012 foi a 1ª edição do Campeonato Europeu de Clubes de Hóquei em Patins sub-15, que se realiza todos os anos. Realizou-se em Vilanova i la Geltrú, Espanha, entre os dias 1 de Setembro e 7 de Setembro de 2013.

Participantes
As equipas classificadas são:

Fase de grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Fase final

Apuramento do campeão

9º ao 13º lugar

Classificação Final

Ver também 
 Hóquei em patins
 Campeonato Europeu de Clubes de Hóquei em Patins sub-15

Classificações

Ligações externas